Антарес:

Топоніми 
 Антарес — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Могаве штату Аризона.
 Антарес — найвища вершина (3970 м) у горах Стар в провінції Папуа Індонезії.

Інше 
 Антарес — найяскравіша зірка в сузір'ї Скорпіона.
 Антарес — одноразова ракета-носій українсько-американського виробництва.
 Антарес — аматорський футбольний клуб з міста Обухова.
 Антарес — проєкт серії малих протичовнових кораблів СРСР на підводних крилах.